Diplaconotum paucidendatum är en ringmaskart som först beskrevs av Eliason 1962.  Diplaconotum paucidendatum ingår i släktet Diplaconotum och familjen Polynoidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
paucidendatum